Sunwar The Dead — шестой студийный полноформатный альбом французского музыкального коллектива Elend, вышедший в 2004 году.

Об альбоме 
Впервые за всю история музыкальной деятельности коллектива был привлечён полный классический ансамбль. На альбоме можно слышать греческий, французский и английский язык.

Список композиций 
 Chaomphalos — 04:24
 Ardour — 05:10
 Sunwar The Dead — 04:31
 Ares In Their Eyes — 06:02
 The Hemlock Sea — 05:40
 La Terre N’aime Pas Le Sang — 05:00
 A Song Of Ashes — 06:34
 Laceration — 05:04
 Poliorketika — 04:32
 Blood And Grey Skies Entwined — 06:00
 Threnos — 06:00

Участники записи 
 Alexandre Iskandar Hasnaoui — вокал, клавишные, электроскрипка, синтезатор
 Renaud Tschiner — вокал, электроскрипка, синтезатор
 Nathalie Barbary — вокал
 Sйbastien Roland — программинг

Приглашённые музыканты 
 Esteri Rémond – вокал
 Camille Balarie, Louise Legendre, Julia Michaelis, Chloé Nadeau, Esteri Rémond,
 Ronsard, Anna Maria Sarasto, Karine Sylvain – женский хор
 David K – соло-скрипка, первая скрипка, альт
 Ismaël Guy,a Larusdottir, Elsa Saulnier – первые скрипки
 Sylvain Daumardlène Hector, Sébastien Thaumon – вторые скрипки
 Émilie Dunand, ÉtiePhilibert, Isabelle Robel – третьи скрипки
 Shinji Chihara, David Cman, Mathieu Hilbert – первые альты
 Sandra Cardon, Judith Thomamma Urbanek – вторые альты
 Julie Corda, Alexandre Grimaud,e Tigier – третьи альты
 Vincent Catulescu, Catherine Fiolka – первые виолончели
 Anne Fournier, Benjamin Rabenau – вторые виолончели
 Christian Dourinat, Éléonore Toinon – третьи виолончели
 Raymond Lebars, Yves Levignon, Arnaud Pioncet – вокал
 Nizar Attawi – флейта
 Estelle Sandrard – басовая флейта
 Vladimir Jamet – гобой
 Camille Drillon, Samuel Gresch – кларнет
 Michaël Hardy – бас-кларнет
 Klaus Amann – труба, валторна
 Samir Husseini, Philippe Lau – валторны
 Arnaud Pasquier – тромбон
 René Adam – басовый тромбон
 Marc Bertaud – литавры, ударные
 Alexandre Clément – ударные
 Paul Lantenot – тарелки, гонги, тамтам
 Pierre Mangin – колокола, ударные
 Simon Eberl – индустриальные приспособления

Примечания

Ссылки 
 elend - metallibrary.ru

Альбомы Elend